Pogoń Łapy – polski klub piłkarski z siedzibą w Łapach założony w 1927 roku. W sezonie 2007/2008 klub wywalczył awans do nowej III ligi, w której (w grupie podlasko-warmińsko-mazurskiej) występował również w sezonie 2011/2012. W 2017 roku po zaprzestaniu działalności KS Pogoni Łapy, powstaje nowe stowarzyszenie MKS Pogoń Łapy, kontynuujące tradycje KS Pogoni Łapy.

Nazwy klubu 
 1927 - Metal Łapy
 1928 - Świt Łapy
 1945 - KS Kolejarz Łapy
 1956 - KKS Kolejarz Łapy
 1956 - Pogoń Łapy
2017- MKS Pogoń Łapy

Sukcesy 
 6. miejsce w III lidze – 1959 (na 7 zespołów)
 7. miejsce w III lidze – 1960/61, 1961/62, 1965/66
 Wojewódzki Puchar Polski (OZPN Białystok) – 1949/50, 1984/85, 1988/89, 1989/90

Sezony

Drużyny młodzieżowe 
 Junior 
Trampkarz
 Młodzicy - dwie drużyny
Orlicy
 Żacy
Skrzaty

Przypisy

Bibliografia 
Pogoń Łapy - Niezależny Serwis Klubu Sportowego
 Gazeta Współczesna (Wydanie Dnia 31.03.2011)

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu
 Pogoń Łapy na 90minut.pl
 Pogoń Łapy na regiowyniki.pl

Kluby piłkarskie w województwie podlaskim
Kolejowe Kluby Sportowe